Золотой матч чемпионата России по футболу 1996 года состоялся 16 ноября 1996 года на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

В этом матче встречались два чемпиона России прошлых лет — «Спартак» Москва (1992, 1993, 1994) и «Алания» Владикавказ (1995). По итогам 34 туров чемпионата эти команды набрали по 72 очка, поделив между собой первое место в турнирной таблице. В данном случае, по регламенту проведения чемпионата России по футболу в 1996 году, прочие показатели выступления команд не учитывались — предусматривалось проведение дополнительного золотого матча.

Счёт в матче в середине первого тайма открыл капитан «Спартака» Илья Цымбаларь, а за 6 минут до конца матча второй мяч в ворота «Алании» забил Андрей Тихонов, который до этого в чемпионате провёл все 34 матча и забил 16 голов. Через четыре минуты Анатолий Канищев сократил разницу в счёте, но большего его команда добиться не успела — итог 2:1 и «Спартак» завоевал свой 4-й чемпионский титул. Андрей Тихонов, ставший автором победного гола, по итогам опроса игроков высшей лиги стал лучшим футболистом года в России.

Отчёт о матче

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по футболу 2002 — золотой матч

Ссылки 
 Технический отчет матча на официальном сайте болельщиков ФК «Спартак» Москва
 Протокол матча на сайте «Клуб любителей истории и статистики футбола»

Матчи чемпионата России по футболу
Золотой матч
Ноябрь 1996 года
События 16 ноября
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК «Алания»
Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1996 год в Санкт-Петербурге